La Lancia Thema est une automobile du constructeur italien Lancia. Elle peut désigner :
 la Lancia Thema produite de 1984 à 1994 ;
 la Lancia Thema produite de 2011 à 2014.